Джессика Хаузнер (, 6 октября 1972, Вена) — австрийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.

Биография 
Из семьи художников. Закончила Венскую киноакадемию (1991—1994). Работала в сценарной группе фильма Михаэля Ханеке Забавные игры (1997). В 1999 году вместе с Барбарой Альберт, Антонином Свободой и  основала продюсерскую компанию кооп99.

Фильмография

Режиссёр 
 Анна/ Anne (1992)
 Господин Марес/ Herr Mares (1992)
 День рождения Рут/Ruths Geburtstag (1992)
 Я могу иногда превращаться в бабочку/ Ich möchte sein manchmal ein Schmetterling (1993)
 Флора/ Flora (1995)
 Интер-вью/ Inter-View (1999, Особый приз в рамках конкурса студенческих фильмов (Cinefondation) на Каннском кинофестивале 1999)
 Милая Рита/ Lovely Rita (2001, номинация на Европейскую кинопремию «Открытие года», премия Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) на МКФ в Вене, участие в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2001)
 Отель/ Hotel (2004, участие в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2004)
 Тост/ Toast (2006)
 Лурд/ Lourdes (2009, приз Международной федерации кинопрессы за лучший фильм конкурсной программы на 66-ом Венецианском кинофестивале, премия за лучший игровой фильм на МКФ в Вене)
 Безумная любовь/ Amour Fou (2014, участие в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2014)
 Малыш Джо/ Little Joe (2019, участие в основной программе Каннского кинофестиваля 2019)

Сценарист 
 Интер-вью/ Inter-View (1999)
 Милая Рита / Lovely Rita (2001)
 Отель / Hotel (2004)
 Лурд / Lourdes (2009)
 Безумная любовь / Amour Fou (2014)
 Малыш Джо/ Little Joe (2019)

Продюсер 
 2005 — Спящий агент / Schläfer
 2007 — Всегда, никогда, где-нибудь / Immer nie am Meer
 2007 — Прочисть мозги / Free rainer

Признание 
Член жюри XXIV Московского кинофестиваля (2002).

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью на сайте OpenSpace

Лауреаты Австрийской художественной премии в области кино
Лауреаты премии Томаса Плуха за сценарий